Never Before – singolo dei Deep Purple del 1972
 Never Before – raccolta dei The Byrds del 1987